Киркинский сельсовет

 Киркинский сельсовет — Магарамкентский район, Дагестан, Россия
 Киркинский сельсовет — Кайтагский район, Дагестан, Россия